, qui signifie en anglais « velours noir » peut faire référence à :

Alcools 
 Black velvet, un cocktail à base de bière et de champagne ;
 Balck Velvet, le nom d'une distillerie de whisky au Canada.

Cinéma 
 Black Velvet, un film américain de Tim Pape sorti en 2011.

Musique

Chansons 
 « Black Velvet », chanson de  sortie en 1970 ;
 « Black Velvet », chanson d'Alannah Myles sortie en 1989 ;
 « Black Velvet », chanson de Ferry Corsten sortie en 2008 sur l'album Twice in a Blue Moon.

Autres 
 Black Velvet, album de  sorti en 1990 ;
 « Black Velvet », nom d'artiste de Charles Bradley à la fin des années 1990 ;
 , un groupe de rock britannique actif de 2003 à 2007.

Divers 
 Black Velvet Editrice, maison d'édition de bande dessinée italienne active de 1997 à 2010.

  (en français :  « Bolet noirâtre »), nom vernaculaire anglais du Tylopilus alboater .

Homonymie de titre